Алекса́ндр Александрович Медве́дев:
 Медведев, Александр Александрович (1875—?) — военный деятель времён Первой мировой и Гражданской войны.
 Медведев, Александр Александрович (род. 1968) — советский, российский и французский актёр.
 Медведев, Александр Александрович (1900—1940) — сотрудник органов госбезопасности.